«Ма́ленькая Ве́ра» — советский художественный фильм режиссёра Василия Пичула. Стал одним из символов Перестройки. Получил известность как первый советский фильм, где был откровенно показан половой акт.

Премьера состоялась в марте 1988 года.

Сюжет 
Супруги Николай Семёнович и Маргарита Владимировна Маринины находят в сумке у своей дочери Веры 20 долларов и устраивают очередной скандал по поводу беспутности своей дочери (в советские годы хранение иностранной валюты было уголовно наказуемо). Родители грозят Вере Виктором — старшим братом, который неплохо устроился врачом в Москве.

Вера уходит на дискотеку, где знакомится с Сергеем. Драка стенка на стенку и последующая милицейская облава странным образом сближают Веру и Сергея, между ними вспыхивают чувства. Приехавший брат Веры Виктор оказывается старым знакомым Сергея и, зная репутацию последнего, подозревает его в несерьёзности намерений. Тем не менее Сергей заявляет, что намерен жениться на Вере. Впрочем, отношения отца Веры, типичного советского работяги и выпивохи, водителя «КамАЗа», и «интеллигентного» Сергея не складываются.

Также в фильме появляется бывший одноклассник Веры, студент мореходного училища Андрей, который влюблён в неё и хочет на ней жениться, но получает отказ.

В одной из вспыхнувших ссор отец Веры наносит Сергею ножевое ранение. Перед зарождающейся молодой семьёй встаёт проблема: дать показания — значит «посадить» будущего тестя. Тяжело переживая происходящее и конфликтуя с родителями, Вера пытается отравиться таблетками, но её спасают Виктор, зашедший перед своим отъездом в Москву, и Сергей, сбежавший из больницы. Отец Веры умирает от сердечного приступа, вызванного курением и алкоголизмом.

В ролях 

{{ВРолях|Максим Найбине ||темнокожий мальчик, брат Лены Чистяковой}}

 Съёмочная группа 
 Автор сценария: Мария Хмелик
 Режиссёр: Василий Пичул
 Оператор: Ефим Резников
 Композитор: Владимир Матецкий

 Из истории съёмок 
На главную роль пробовались также Ирина Апексимова и Яна Поплавская. Первоначально роль Сергея предназначалась Сергею Колтакову, но он не смог сниматься. В роли отца начал сниматься Автандил Махарадзе, но он заболел и был заменён Юрием Назаровым.

Съёмки проходили в Мариуполе, родном городе режиссера Василия Пичула.

 Проблематика 

В картине впервые присутствует откровенная интимная сцена, которая до эпохи Перестройки была совершенно немыслима для показа в кинотеатрах СССР (из западных фильмов подобные сцены «вырезались»).

После «Маленькой Веры» (которая, в определённом смысле, стала символом раскрепощения) на экран потоком начали выходить ленты на запрещённую до того тематику: преступности, проституции, бытового насилия.

Семья Марининых не хуже и не лучше других, они абсолютно типичные герои в типичных обстоятельствах. Вера, которая может показаться неуправляемой бестией, на самом деле — лишь одна из многих, рано повзрослевший внешне ребёнок, который внутри так и остался ребёнком. В этом отношении образ Веры можно соотнести с образом Валерии — Аварии из фильма «Авария — дочь мента».

В отчаянии Вера сообщает Ленке: «Лучшее время в жизни, а мне выть хочется». Вера прекрасно понимает, что вся её жизнь замкнута в душной пустоте провинции. Её брат, Виктор, сумел вырваться, и даже несколько дней, проведённых дома, хватает ему с лихвой. Виктор, спасая Веру, практически так же, как и сестра, в отчаянии кричит: «И когда же придёт это оно?! Пашешь на двух работах, и ни хрена! Как я вас всех ненавижу!» Символичны имена брата и сестры: сомневающаяся во всём ветреная девушка носит практически сакральное имя Вера, а её брат — внешне успешный, но на самом деле — уставший от жены, семьи и работы человек — Виктор, «победитель». Вот и получается, что Вера — маленькая, потому что младшая в семье, а вера — мала и ничтожна в принципе в этом обществе, которое уже не знает, во что верить. И победа — вроде бы совершенная и надёжная — оказывается с выбитой из-под ног почвой.

Сергей — молодой образованный парень — выступает как символ «новой» жизни. При своей образованности, Сергей, как и время, в которое вступают герои и общество — жесток, хладнокровен и безответственен. Возможно, Вера и правда была ему симпатична, но не более. Николай — оплот «старого» времени — подсознательно борется со всем «новым» — это воплощено в его поножовщине с Сергеем — но умирает сам от своих же демонов.

Проблематика фильма, впрочем, значительно шире, чем демонстрация подробностей интимной жизни. Откровенность картины затрагивает саму жизнь среднестатистической советской семьи. Жёсткая натуралистичность убогой жизни провинциального городка — это пример «прямого кино», которое сильно контрастировало со смягчением острых углов в официальном советском кинематографе времён застоя.

 Критика 
Многие кинокритики называют фильм «первой советской киноэротикой».

 Издание на видео 
В странах бывшего СССР в начале 1990-х фильм был выпущен видеокассетах VHS «Московской кинокопировальной фабрикой» для видеотеки Госкино СССР, с 1992 года также в России и СНГ — АООТ «Формат» в системе PAL. Позже в 1990-е и 2000-е фильм перевыпущен на VHS киновидеообъединением «Крупный план» в системе PAL. В США фильм выпускался на VHS и на Laserdisc с американским дубляжом и в оригинале с английскими субтитрами на английском языке в системе NTSC Little Vera — LVD8907  // LaserDisc Database. Российское лазерное издание фильма на LaserDisc не выходило.

 См. также 
 «Авария — дочь мента»
 «Интердевочка»
 «Меня зовут Арлекино» (1988)
 «Роковая ошибка»

 Примечания 

 Ссылки 

 Художественный фильм «Маленькая Вера» // Сайт проекта «Наш фильм».
 Драма «Маленькая Вера»: Анализ // zavtra.ru Кино без запретов: Фильм «Маленькая Вера» — первая эротика в СССР // 20th.su''

Фильмы СССР 1988 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы-драмы СССР
Молодёжные фильмы СССР
Фильмы на русском языке
Сексуальная политика и культура в СССР
Перестройка в культуре и искусстве